«В западне» () — британский криминально-драматический кинофильм 1994 года, режиссёра Анджелы Поуп.

Сценаристом выступил Фрэнк Дизи.

Главные роли исполнили: Джулия Ормонд, Тим Рот и Кит Аллен.

Эта картина была выбрана в качестве вступительного фильма на Венецианском кинофестивале 1994 года.

Сюжет 
Красивая женщина Рейчел Клиффорд (Джулия Ормонд), зубной врач, разводящаяся с изменившим ей мужем, начинает работать два раза в неделю в тюрьме, где знакомится с пришедшим на приём заключённым Филипом Чейни (Тимом Ротом). После случайной встречи на воле — его раз в неделю отпускали на учёбу в колледж — между ними завязывается роман, перерастающий в любовь. Но эта относительная идиллия нарушается — он оскорбляет её, бросая грубые слова о том, что она поступила на работу только в поисках острых, грязных ощущений, а она узнает о том, что он сидит за убийство своей жены. Что делать бедной женщине, влюбившейся не на шутку? Как узнать правду? А у него тем временем серьёзные неприятности с другими заключёнными, так как он отказывается проносить наркотики. Неприятности эти могут коснуться и её, так как они требуют, чтобы делала это она.

В ролях 
 Джулия Ормонд — Рейчел Клиффорд
 Тим Рот — Филип Чейни
 Кит Аллен — Ленни
 Марк Стронг — Кенни
 Сиобан Редмонд — Сью
 Питер Капальди — Саймон
 Колин Сэлмон — Таулер
 Ричард Хоули — Секстон
 Аннет Бадленд — Мэгги
 Джефф Наттол — Гарольд
 Кеннет Коуп — доктор Хокли
 Билл Муди — хирург
 Нейтан Дамбуза — Моисей
 Кристина Коллингридж — Кэти
 Виктория Скарборо — медсестра
 Энтони Кернан — Блэки

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Детективные фильмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы Великобритании